Linneus (Maine)
 Linneus (Missouri)
Homonymie de localités aux États-Unis